

Austria 
 Weidenbach – rzeka, dopływ Morawy

Niemcy 
 Weidenbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Weidenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Weidenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Młokicie

Osoby 
 Georg Weidenbach – niemiecki architekt

Zobacz też 
 Weidbach